Sansa peut désigner :

Toponyme 

 Sansa est une commune des Pyrénées-Orientales.

Patronyme 

 Maya Sansa est une actrice italienne
 Hon'inbō Sansa est un joueur de Go et prêtre bouddhiste

Titres d'œuvres

Cinéma 
 Sansa est un film français réalisé par Philippe Haudiquet, sorti en 1970 ;
 Sansa est un film réalisé par Siegfried, sorti en 2003 ;

Entreprises 
  est une compagnie aérienne du Costa-Rica ;
 SanDisk Sansa, une gamme de baladeurs numériques de l'entreprise SanDisk.

Personnage de fiction 
 Sansa Stark est l'un des personnages principaux de la saga Le Trône de fer.

Gastronomie 
 Makarouna bel sansa, un plat tunisien.